Москос — фамилия. Известные носители:
 Москос, Чарльз
 Москос, Элиас